Краснопольская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Краснопольская волость (Житомирский уезд) — в составе Волынской губернии
 Краснопольская волость (Александровский уезд) — в составе Екатеринославской губернии
 Краснопольская волость (Чериковский уезд) — в составе Могилёвской губернии
 Краснопольская волость (Верхотурский уезд) — в составе Пермской губернии
 Краснопольская волость (Ахтырский уезд) — в составе Харьковской губернии